Азамат Гусейнович Нуриков (род. 26 марта 1990 года, Новый Чиркей, Кизилюртовский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский и белорусский борец вольного стиля, аварского происхождения. Призёр чемпионатов Европы и мастер спорта международного класса Республики Беларусь.

Спортивные результаты 
 Гран-при «Александр Медведь» (Минск, 2012) — 
 Гран-при «Александр Медведь» (Минск, 2014) — 
 Гран-при «Александр Медведь» (Минск, 2015) — 
Чемпионат Европы (Рига, 2016) — 
 Гран-при «Александр Медведь» (Минск, 2016) — 
 Гран-при «Александр Медведь» (Минск, 2017) — 
 Гран-при «Александр Медведь» (Минск, 2018) — 
 Кубок Ахмата Кадырова (Грозный, 2018) — 
 «Али Алиев» (Каспийск, 2019) — 
 Гран-При «Иван Ярыгин» (Красноярск, 2019) — 
Али Алиев (Каспийск 2021) 🥈
Гран-При «Александр Медведь»🥇
Гран-При «Александр медведь»🥇 2022

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Белоруссии